Banning ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Banning (Georgia), im Carroll County
 Banning (Kalifornien), im Riverside County
 Banning (Minnesota), im Pine County
 Banning (Pennsylvania), im Fayette County
 Banning Corner, im Warren County, Indiana
 Banning Mills, im Carroll County, Georgia
 Banning Place, im Colfax County, New Mexico

Personen:
 Frans Banning Cocq (1605–1655), niederländischer Patrizier, Bürgermeister von Amsterdam
 Henry B. Banning (1836–1881), US-amerikanischer Politiker, Generalmajor der Unionstruppen im Sezessionskrieg
 Joanne Banning (* 1977), australische Cricketspielerin
 Leslie Banning (* 1930), US-amerikanische Schauspielerin
 Phineas Banning (1830–1885), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker, Senator und Eisenbahnmagnat

Sonstiges:
 Banning GmbH in Reinach BL, Schweiz, führender europäischer Anbieter von Schmiedemaschinen 
 Banning, Originaltitel des Films 25 000 Dollar für einen Mann (1967)
 Banning Lake, See im Kosciusko County, Indiana
 Banning State Park, Park im Pine County, Minnesota

Siehe auch:
 Banning Creek
 Panning
 Baning